Juan I de León puede referirse a:

Juan de Castilla "el de Tarifa", hijo de Alfonso X el Sabio, pretendiente al trono de León (1296-1300).
Juan I de Castilla, legítimo rey de León y de Castilla (1379-90).